Asomatos () ist der Name folgender Orte:

 Asomatos (Agios Vasilios), Dorf der Gemeinde Agios Vasilios, Insel und Region Kreta
 Asomatos (Mytilini), Dorf der Gemeinde Mytilini auf der Insel Lesbos, Region Nördliche Ägäis
 Asomatos (Bezirk Limassol), Gemeinde im Bezirk Limassol in der Republik Zypern
 Asomatos (Kyrenia), Ort im Norden von Zypern